Pristomerus () — род мелких наездников—ихневмонид (Ichneumonidae) из подсемейства Cremastinae. Около 150 видов (около 30 в Африке, 15 на Мадагаскаре).

Описание 
Мелкие наездники со стройным телом, брюшко сжато с боков, длина переднего крыла от 2 до 8 мм, длина тела от 3 до 10 мм. Основная окраска тела от жёлтой до чёрной. Формула щупиков 5:4 (5 нижнечелюстных и 4 нижнегубных члеников).
Наличник отделён от лица канавкой. В нижней части задних бёдер есть зубец. Близ основания 2-го тергита брюшка развиты тиридии. Паразиты скрытоживущих гусениц мелких бабочек (Lepidoptera). Среди хозяев есть вредители важных сельскохозяйственных культур: Poaceae (рис, кукуруза), Solanaceae (картофель, томаты, табак), Fabaceae, Rosaceae (яблоня, персик), Malvaceae (хлопок).

Род был впервые выделен в 1836 году британским энтомологом Джоном Куртисом (John Curtis, 1791—1862) и ревизован в 2015 году южноафриканскими гименоптерологами Паскалем Руссе (Pascal Rousse; Natural History Department, Южноафриканский изико-музей, Кейптаун, ЮАР) и Симоном ван Ноортом (Simon van Noort; Department of Biological Sciences, Кейптаунский университет, Rondebosch, ЮАР).

Систематика

Синонимы

Виды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 
  http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2013.49

Ссылки 
 

Cremastinae
Роды перепончатокрылых